Die Comarca de Zaragoza (auch: Comarca Central) ist eine der 33 Comarcas (Verwaltungseinheit) in der spanischen Autonomen Region Aragonien. Ihr Sitz ist Saragossa, die bei weitem größte Gemeinde der Comarca. Da allein Saragossa etwa die Hälfte aller Einwohner Aragoniens auf sich vereint, ist die Comarca Saragossa mit  Einwohner (Stand ) auf einer Fläche von  km² die mit Abstand einwohnerreichste in der Autonomen Region. In ihr leben etwa 54 Prozent der Einwohner Aragoniens.

Die an Saragossa angrenzenden Comarcas sind im Norden Hoya de Huesca und Cinco Villas, im Westen Ribera Alta del Ebro und Valdejalón, im Osten Ribera Baja del Ebro und Monegros und im Süden an den Campo de Cariñena und Campo de Belchite.

Die Comarca liegt im Zentrum der Autonomen Region in der Provinz Saragossa und umfasst 21 Municipios (Städte und Gemeinden).

Gemeinden

Weblinks 

Comarca in der Provinz Saragossa